Муталиев — фамилия. Известные носители:
 Муталиев, Абубакар Гамзатович (1997) — российский борец вольного стиля.
 Муталиев, Джамалейл Макшарипович (1976—2013) — террорист.
 Муталиев, Хаджи-Бекир Шовхалович (1910—1964) — ингушский поэт.